«Фоккер» — авиастроительная компания.

Фамилии:

 Фоккер, Антон (Anthony Herman Gerard Fokker) (1890—1939) — нидерландский авиаконструктор.
 Фоккер, Адриан (Adriaan Daniël Fokker) (1887—1972) — нидерландский физик.
 Фоккер, Ян Пит (1942—2010) — нидерландский хоккеист на траве.